Osobe:
John Graves Simcoe, prvi guverner Gornje Kanade, današnjeg Južnog Ontarija, Kanada.
Elizabeth Simcoe, supruga John Graves Simcoea.
Anthony Simcoe, glumac.

Mjesta:
Simcoe, grad u jugozapadnom dijelu Ontariju, u blizini jezera Erie.
Županija Simcoe, županija u središnjem Ontariju.
Jezero Simcoe, jezero u Južnom Ontariju, Kanada.
Simcoe Sjever, savezni i pokrajinski izborni okrug u Ontariju.
Simcoe Jug, Simcoe Istok i Simcoe Centar, bivši savezni izborni okruzi u pokrajini Ontario.

Stvari:
SIMCOS, računalni jezik i okruženje za razvoj računalnih simulacija.